Cosalá (plaats), plaats in Mexico
 Cosalá (gemeente), gemeente in Mexico